Байкино — название населённых пунктов в России:

 Байкино — деревня в Березовском районе Пермского края.
 Байкино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Байкино — деревня в Себежском районе Псковской области.

См. также 
 Байкин